Nederlandene har flere betydninger:

 Nederlandene eller Nederland – et land i Vesteuropa (i daglig tale Holland)
 Kongeriget Nederlandene – kongeriget med Nederlandene, BES-øerne, Aruba og Curaçao
 Stor-Nederland - politisk ønske fra enkelte indbyggerne i Holland og Flandern om en samling af Kongerigets områder under en stat.
Historie:
 De burgundiske Nederlande - 1384-1477 Svarede geografisk ca. til nutidens Holland, Luxembourg og størstedelen af Belgien.
 De Habsburgske Nederlande - 1482–1795
 De sytten nederlandske provinser - 1482-1581 Svarer ca. til nutidens Holland, Luxembourg og størstedelen af Belgien.
 Spanske Nederlande - 1556-1581 Svarer ca. til nutidens Holland, Luxembourg og størstedelen af Belgien.
 Sydlige Nederlande - 1581–1795 Svarer ca. til nutidens Luxembourg og størstedelen af Belgien.
 Spanske Nederlande - 1581-1713 Svarer ca. til nutidens Luxembourg og størstedelen af Belgien.
 Østrigske Nederlande eller Sydlige Nederlande - 1713-1794 Svarer ca. til nutidens Luxembourg og størstedelen af Belgien.
 Republikken af de syv forenede Nederlande – 1581-1795 Svarer ca. til nutidens Holland.
 Forenede kongerige Nederlandene - stat der bestod fra 1815 til 1830'erne. Svarede ca. til nutidens Luxembourg, Holland og Belgien.
 Nederlandene (historisk område) – historisk begreb omfattende de senere stater Holland, Belgien, Luxembourg og dele af Nordfrankrig.

Se også 
Nederlandene før de blev kendt som Nederlandene:
 Nedre Lothringen (nordlige del af Lothringen) 959-1190
 Mellem 1191-1384: Skiftevis under Frankrig i middelalderen og Det tysk-romerske Rige.